Filiale peut faire référence à :

 La Filiale, un récit de l'écrivain russe Sergueï Dovlatov ;
 Filiale, une entreprise contrôlée par une autre, dite société mère ;